Daşbaşı – centro abitato del distretto di Ağdam, in Azerbaigian
 Daşbaşı – centro abitato del distretto di Cəbrayıl, in Azerbaigian